Michel Denieul (1926-2013), haut fonctionnaire français ; 
 Anne Denieul-Cormier (née en 1928), historienne française ;
 Patrick Denieul (né en 1971), écrivain français.